Jean Duport ist der Name folgender Personen:

* Jean-Louis Duport (Duport le cadet oder Duport le jeune; 1749–1819), französischer Cellist und Komponist
 Jean-Pierre Duport (Duport l'aîné; 1741–1818), französischer Cellist und Komponist